Клада може бити:

 Клада (Сењ), насеље града Сења, у Личко-сењској жупанији, Република Хрватска
 Клада (Шкофљица), насеље у општини Шкофљица, у Средишњој Словенији, Република Словенија